АО Агрaрный фoнд - акционерное общество (АО) «Аграрный фонд», один из ведущих операторов агропромышленной отрасли экономики Украины . Предприятие основано 22 апреля 2013 года, согласно постановлению Кабинета Министров Украины 

ПАО «Аграрный фонд» специализируется на закупке зерновых по форвардным контрактам, продаже минеральных удобрений, зерна и муки. Ежегодно предприятие закупает около миллиона тонн зерна. Собственником 100 % акций АО «Аграрный фонд» есть государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия Украины .

Худший результат показал Аграрный фонд в 2019 году. Так, если в 2018 году у него была прибыль в 147 млн., то в 2019-м предприятие ушло в минус на 3,2691 миллиарда.

Деятельность АО Аграрный фонд 
АО «Аграрный фонд» в первом полугодии 2015 уплатило государству дивиденды в размере 333 млн. грн. по результатам деятельности предприятия в 2014 году.

В декабре 2015 года АО «Аграрный фонд» вышло на розничный рынок муки и представило свою продукцию в крупнейших торговых сетях Украины.

АО «Аграрный фонд» входит в ТОП-10 наиболее прибыльных государственных предприятий агросектра Украины.

ПАО "Аграрный фонд" победил в конкурсе Национального рейтинга качества товаров и услуг "Звезда качества". Общество стало победителем в категории «Лучшее предприятие Украины 2017».

В 2017 году ПАО "Аграрный фонд" стало победителем конкурса "Столичный стандарт качества". Высокое отличие Общество получило по результатам испытаний и оценки производства пшеничной муки фасованного высшего сорта собственной ТМ.

Хронология 

 ПАО «Аграрный фонд» был образован 22 апреля 2013 г. р.
 ПАО «Аграрный фонд» от ДСБУ «Аграрный фонд» переданы функции форвардных закупок зерновых.
 По итогам 2018 года доход ПАО «Аграрный фонд» составил 6,9 млрд грн, чистая прибыль – 147 млн грн. Выполнение финансового плана предприятия по части чистой прибыли составляет 101%. По результатам 2018 года ОАО «Аграрный фонд» уплатило государству дивиденды в размере 132,3 млн грн, что составило 90% чистой прибыли. В 2018 году ПАО «Аграрный фонд» реализовано 360,6 тыс. тонн зерна, произведено 149,6 тыс. тонн муки, а реализовано на внутреннем рынке – 155,4 тыс. тонн муки. Реализация муки происходила как оптовым, так и розничным партиям, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой. Розничная продукция ОАО «Аграрный фонд» представлена почти в 500 точках продаж. В 2018 году предприятие реализовало 504,5 тыс. тонн минеральных удобрений. В 2018 году Общество уплатило налоги, сборы и обязательные платежи на сумму 1,63 млрд грн, в том числе налог на добавленную стоимость - 1,5 млрд грн.
 По итогам 2017 года доход ПАО «Аграрный фонд» составил 4,3 млрд грн, чистая прибыль – 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана предприятия по части чистой прибыли составляет 103,6%. По результатам деятельности предприятия в 2017 году государству были уплачены дивиденды в размере 71 млн грн.
 По итогам 2016 года доход ПАО «Аграрный фонд» составил 2,1 млрд грн, прибыль до налогообложения – 410,0 млн грн. После начисления резерва сомнительных долгов и налога на прибыль чистая прибыль Общества составила 48,7 млн грн. Выполнение финансового плана предприятия составило 101%. В 2016 году ПАО «Аграрный фонд» было уплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 667,3 млн грн, в том числе дивиденды – 116 млн грн.
 Чистая прибыль ОАО «Аграрный фонд» по результатам 2015 года составила 154,6 млн. грн. Финансовый план предприятия по части чистой прибыли перевыполнен на 243%.
 10 июня 2020 года сменилось название с ПАО "Аграрный фонд" на АО "Аграрный фонд"

Руководители 

 С 17 октября 2013 года по 4 февраля 2015 года фонд возглавлял Кирюк Александр .
 С 25 февраля 2015 года согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 25.02.2015 года № 175-р, председателем правления ПАО «Аграрный фонд» назначен Андрей Радченко . Уволен с должности 23 октября 2019 года  .
 С 15 ноября 2019 года исполняющим обязанности председателя правления был Иван Барышев   .
 С 13 мая 2020 исполняющим обязанности председателя правления является Богдан Банчук  .

Примечания

Источники и ссылки 

 Официальный сайт ПАО «Аграрный фонд» [Архивировано 7 апреля 2012 года в Wayback Machine .]
 Постановление Кабинета министров Украины от 22 апреля 2013 г. г. № 364 Об образовании публичного акционерного общества «Аграрный фонд» [Архивировано 26 января 2016 года в Wayback Machine .]
 Постановление Кабинета министров Украины от 17 октября 2013 г. г. № 779-р О назначении Кирюка О. Г. председателем правления публичного акционерного общества «Аграрный фонд» [Архивировано 25 декабря 2015 года в Wayback Machine .]

 Постановление Кабинета министров Украины от 25 февраля 2015 г. г. № 175-р О назначении Радченко А. А. председателем правления публичного акционерного общества «Аграрный фонд» [Архивировано 7 марта 2016 года в Wayback Machine .]